Идрис Ногайбаевич Ногайбаев (; 1931—1989) — советский, казахский актёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1982). Лауреат двух Государственный премий СССР (1974, 1980).

Биография 
Родился 15 мая 1931 года в станице Талгар (ныне город в Алматинской области Казахстана).

В 1954 году окончил Казахскую студию при ГИТИСе в Москве (ученик И. М. Раевского и Н. С. Плотникова).

С 1954 года — актёр Казахского театра драмы им. М. Ауэзова.

С труппой театра гастролировал в Казани, Уфе, Нукусе, Ташкенте, Ширазе (Иран) и Нанси (Франция).

С 1955 года снимался в кино.

С 1970 года занимался преподавательской работой в Алматинском театрально-художественном институте (ныне Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова). Преподавал сценическое мастерство.

Член Союза кинематографистов Казахской ССР.

Член КПСС с 1970 года.

Умер 31 августа (на могильной плите — 1 сентября) 1989 года в Алма-Ате. Похоронен на Кенсайском кладбище.

Семья 
 Жена — Фарида Шарипова (1936—2010), актриса. Народная артистка СССР (1980)
 Сын — Чингис Ногайбаев (р. 1965), художник Екатерина Ногайбаева — дочь, сыновья: Фархат Мусабаев (Ногайбаев) (р. 1958) — известный канадский джазовый музыкант, Канат Мусабаев (Ногайбаев) (р. 1961) — музыкант.

Награды и звания 
 Народный артист Казахской ССР (1966)
 Народный артист СССР (1982)
 Государственная премия СССР (1974) — за исполнение роли Калена в спектакле «Кровь и пот» А. К. Нурпеисова, поставленного на сцене КазГАТД им. М. Ауэзова
 Государственная премия СССР (1980) — за исполнение роли Кемелова в многосерийном художественном фильме «Вкус хлеба» (1979)
 Орден «Знак Почёта» (1959)
 Медали
 Диплом Всесоюзного фестиваля драматургии и театрального искусства в честь 50-летия СССР (1974).

Творчество

Роли в театре 

 «Мещане» М. Горького — Тетерев
 «Укрощение строптивой» У. Шекспира — Петруччио
 «Ленин в 1918 году» А. Каплера — Горький
 «Егор Булычев и другие» М. Горького — Егор Булычев
 «Айман — Шолпан» М. Ауэзова — Басыбар
 «Кобланды» М. Ауэзова — Кобланды
 «Енлик — Кебек» М. Ауэзова — Есен
 «Козы Корпеш — Баян сулу» Г. Мусрепова — Карабай
 «Трагедия поэта» Г. Мусрепова — Балуан
 «Блудный сын» Э. Раннета — Март Туйск
 «На чужбине» К. Мухамеджанова — Курбан
 «Великий перевал» Х. Бекхожина — Абылай
 «Кровь и пот» по А. Нурпеисову — Кален
 «Абай» М. Ауэзова и Л. Соболева — Абай
 «Отелло» У. Шекспира — Отелло
 «Собака на сене» Л. де Веги — Теодоро
 «Пока арба не перевернулась» О. Иоселиани — Агабо
 «Дальше — тишина…» В. Дельмар — Барклей
 «Белый пароход» по Ч. Айтматову — Оразкул

Фильмография 

 1955 — Это было в Шугле — Тельгара Темирбеков
 1956 — Мы здесь живём — Куаныш Коркутов, директор треста совхозов
 1956 — Беспокойная весна — Идрис
 1957 — Ботагоз — Амантай, красный командир
 1958 — Возвращение на землю — Идрис
 1959 — Однажды ночью — Шофер
 1959 — Дорога жизни — Оспан
 1961 — Перевал — Данияр
 1965 — Чинара на скале — Сагит Шенгелбаев
 1965 — Первый учитель — Бай Нармагамбет
 1965 — Мечта моя — Асанов
 1966 — Тревожное утро — Тохтар Байтенов
 1969 — Кыз-Жибек — Каргиша
 1970 — Звезды не гаснут — Токтар
 1971 — Муслима
 1978 — Кровь и пот — Кален
 1979 — Щит города — Председатель правительственной комиссии
 1979 — Вкус хлеба — Кемелов, секретарь обкома партии
 1980 — Гонцы спешат — Бугенбай
 1983 — Её домбры был верен звук
 1985 — Волны умирают на берегу
 1986 — Крик
 1989 — Нокдаун — Абаев

Память 
 Улица Магнитогорская в Московском районе Алматы переименована в улицу Идриса Ногайбаева.
 Средняя школа № 18, в селе Караой, Алматинской области носит имя Идриса Ногайбаева.

Примечания

Ссылки 
 Классик казахской сцены
 Некролог

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова
Члены КПСС
Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова
Народные артисты Казахской ССР
Похороненные на Кенсайском кладбище
Делегаты XXVI съезда КПСС